Анатолий Николаевич Волощук (16 апреля 1952 — 12 февраля 2015) — заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, профессор.

Биография 

Родился  г. в селе Куйбышево Володарского района Сталинской области.

1972 г. окончил Ждановский индустриальный техникум, по специальности — техник-электрик.

С 1972 г. по 1974 г. — проходил службу в Вооруженных силах СССР.

Ноябрь 1974 г. начал службу в органах внутренних дел. Работал на должностях инспектора уголовного розыска Приморского РОВД г. Жданов Донецкой области, инспектора штаба, инспектора отдела уголовного розыска УВД г. Жданов Донецкой области.

С августа 1980 г. по февраль 1988 г. — старший инспектор по особо важным делам, позже — начальник отделения Управления уголовного розыска УВД Донецкой области, заместитель и начальник отдела уголовного розыска УВД г. Донецка.

В 1983 г. окончил Киевскую высшую школу МВД СССР.

С марта 1988 г. по февраль 1997 г. работал заместителем начальника, а затем — начальником Будённовского РОВД г. Донецка.

1997 г. февраль, назначен начальником Управления уголовного розыска УМВД Украины в Донецкой области.

С июня 1999 г. по ноябрь 1999 г. — первый заместитель начальника Управления — начальник криминальной милиции УМВД Украины в Донецкой области.

С ноября 1999 г. по сентябрь 2003 г. — первый заместитель начальника Управления — начальник Донецкого городского управления УМВД Украины в Донецкой области.

2003 г. сентябрь — начальник Главного управления МВД Украины в Киевской области.

В июле 2004 г. в г. Харькове защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук.
В этом году Анатолию Николаевичу Волощуку было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

2008 год было присвоено ученое звание доцента.

11 мая 2010 приказом Министра внутренних дел Украины назначен на должность ректора Одесского государственного университета внутренних дел.

В 2012 защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень Доктора юридических наук.

Указом Президента Украины от 24 августа 2013 года № 455/2013 «о присвоении специальных званий и военного звания» ректору Одесского государственного университета внутренних дел генерал-майора милиции Волощуку Анатолию Николаевичу присвоено очередное специальное звание «генерал-лейтенанта милиции».

Приказом Украинского Фонда научно-экономического и юридического сотрудничества № 21 от 8 октября 2013 года за личные заслуги перед Родиной награждается крестом почета «Святий князь Олександр Невський» и Дипломом к нему

Распоряжением Главы Верховной Рады Украины № 1569 от 30 июля 2013 года за весомый личный вклад укрепления законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, награждён Почетной грамотой и медалью Верховной Рады Украины.

Летом 2014 года был уволен с должности ректора Одесского государственного университета внутренних дел. Вместо Волощука ВУЗ возглавил полковник милиции Александр Корыстин.

Семья 
Жена — Волощук Наталья Владимировна. Два сына. Старший сын Владислав — юрист, работает в Верховной Раде Украины. Младший сын Александр — школьник.

Награды 
Орден преподобного Ильи Муромца (УПЦ МП), Орден Георгия Победоносца врученные Блаженнейшим Метрополитом Киевским и всея Украины отцом Владимиром, более 60 правительственных и ведомственных наград (МВД, МО, МЧС, СБУ и т. д.)

Научные труды 

 Волощук А. Н. и Буткевич С. А. Особенности выявления «тяжелых» наркотических средств.
 Международный опыт реализации политики европейских государств, что касается противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
 В данной статье рассмотрены органы государственной власти, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
 Волощук А. Н. Формирование профессиональной компетентности учителя в условиях новой парадигмы высшего образования.
 Модель формирования методической компетентности будущего учителя гуманитарного профиля.
 Более 80 научных статей, в том числе учебные пособия и монография.
 Обладает 3 патентами на изобретения.

Творчество

В прессе

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Национальной академии внутренних дел Украины
Доктора юридических наук